

Quadro de medalhas

Ligações externas

Universíada de Verão de 1985